Jméno a příjmení Leo White  má více nositelů:

 Leo White (herec) (1882–1948) – americký filmový a divadelní herec
 Leo White (judista) (* 1957) – americký judista